Vacciniina medea är en fjärilsart som beskrevs av Arthur Francis Hemming 1934. Vacciniina medea ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
medea